Strandberg ist der Familienname folgender Personen:

 Britt Strandberg (* 1934), schwedische Skilangläuferin
 Carl Wilhelm August Strandberg (Pseudonym: Talis Qualis oder Talis Qvalis; 1818–1877), schwedischer Autor und Journalist
 Carlos Strandberg (* 1996), schwedischer Fußballspieler
 Göran Strandberg (* 1949), schwedischer Jazz-Pianist, Komponist, Arrangeur und Hochschullehrer
Helmer Strandberg (1905–?), schwedischer Radrennfahrer
 Hilma Angered Strandberg (1855–1927), schwedische Schriftstellerin
 Lennart Strandberg (1915–1989), schwedischer Sprinter
 Mats Strandberg (* 1976), schwedischer Schriftsteller
 Rolf Strandberg (1937–2011), schwedischer Skispringer
 Stefan Strandberg (* 1990), norwegischer Fußballspieler